Aref se poate referi la:

 Aref Al Dadjani, politician arab palestinian, primar al Ierusalimului în anii 1917-1918, în vremea primului război mondial
 Comuna Arefu, Argeș
 Arefu, Argeș, reședința comunei Arefu
 Aref, Pârâu aflat pe teritoriul Comunei Corbeni, Argeș